Cittavecchia (in croato Stari Grad), città della Croazia appartenente alla regione spalatino-dalmata.
 Stari Grad (Sarajevo), municipalità della città di Sarajevo nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, Bosnia ed Erzegovina.
 Istočni Stari Grad, municipalità della città di Istočno Sarajevo, nella Republika Srpska, Bosnia ed Erzegovina.
 Stari Grad (Belgrado),  municipalità della città di Belgrado in Serbia.